Са́ша Лу́кич (; родился 13 августа 1996 года в Шабаце, Югославия) — сербский футболист, полузащитник клуба «Фулхэм» и сборной Сербии. Участник чемпионатов мира 2022 года.

Клубная карьера 
Лукич — воспитанник клуба «Партизан». В 2013 году для получения игровой практики Саша на правах аренды перешёл в «Телеоптик». 17 августа в матче против «Пролетера» он дебютировал в Первой лиге Сербии. 8 сентября в поединке против «Радника» Лукич забил свой первый гол за «Телеоптик». Летом 2014 года Саша вернулся в «Пратизан». 16 мая 2015 года в матче против «Нови Пазар» он дебютировал в чемпионат Сербии. В своём дебютном сезоне Лукич выиграл чемпионат. 8 августа в поединке против «Спартака» из Суботицы он забил свой первый гол за «Партизан». В 2016 году Саша завоевал Кубок Сербии.

Летом того же года Лукич перешёл в итальянский «Торино». Сумма трансфера составила 2 млн евро. 17 октября в матче против «Палермо» он дебютировал в итальянской Серии A. 

Летом 2017 года Лукич на правах аренды перешёл в испанский «Леванте». 15 декабря в матче против «Севильи» он дебютировал в Ла Лиге. По окончании аренды Лукич вернулся в «Торино». 3 мая 2019 года в поединке против «Ювентуса» Саша забил свой первый гол за клуб. 

В начале 2023 года Лукич перешёл в английский «Фулхэм», подписав контракт на 4,5 года. Сумма трансфера составила 9 млн. евро. 11 февраля в матче против «Ноттингем Форест» он дебютировал в английской Премьер-лиге.

Международная карьера 
В 2017 году в составе молодёжной сборной Сербии Лукич принял участие в домашнем молодёжном чемпионате Европы. На турнире он сыграл в матче против команды Испании.

7 сентября 2018 года в матче Лиги наций сборной Литвы Лукич дебютировал за сборную Сербии. 11 ноября 2021 года в товарищеском матче против сборной Катара Саша забил свой первый гол за национальную команду.

В 2022 году Лукич принял участие в чемпионате мира в Катаре. На турнире он сыграл в матчах против команд Бразилии, Камеруна и Швейцарии.

Голы за сборную Сербии

Достижения 

Клубные

 «Партизан»
 Чемпион Сербии: 2014/15
 Обладатель Кубка Сербии: 2015/16

Примечания 

Футболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Сербии по футболу
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Телеоптик»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Леванте»